De Toren in Ymmel Schunckens Hof was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

In 1389 werd volgens de Stadsrekeningen, die zich in het Gemeentearchief Venlo bevinden, de bouw van de toren voltooid. Mogelijk lag de toren aan de stadsmuur in het kwadrant Klein Italië. De toren werd, zoals de naam al zegt, gebouwd in de tuin van een zekere Ymmel Schuncken. Wie deze persoon was blijft een raadsel, evenals de functie die de toren kreeg.

Vestingwerk van Venlo